Benyamina ist der Familienname folgender Personen:

 Houda Benyamina (* 1980), französische Filmregisseurin
 Karim Benyamina (* 1981),  deutscher Fußballspieler
 Soufian Benyamina (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Benjamina